Veronica Gayley is een personage uit de Amerikaanse soapserie "Santa Barbara". De rol werd van 1984 tot 1985 door Andrea Howard gespeeld, maar is nooit in Nederland te zien geweest: het eerste jaar werd daar niet uitgezonden.

Veronica was de secretaresse van Peter Flint. Ze werkte daarnaast als spion voor Lionel Lockridge en had een relatie met Mason Capwell. Ironisch genoeg hadden deze drie mannen een hekel aan elkaar.

Veronica werd vermoord door Peter Flint, die gek was geworden nadat Kelly Capwell hem verliet.

Tijdens haar eerste maanden in de serie had Veronica nooit een achternaam. Pas na haar moord bleek het "Gayley" te zijn.

Veronica had een broer wiens leven was gered door Lionel Lockridge. Uit dankbaarheid was ze zijn spion.

Gayley, Veronica